Liste des villes de la voïvodie de Sainte-Croix. La voïvodie comprend 31 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Voïvodie de Sainte-Croix